Крамп (, , , ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
  (1922—1979) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Норт-Мельбурн».
  (ум. 1760) — британский военный деятель, губернатор Гваделупы (1759—1760).
  (1935—1996) — новозеландский писатель.
  (1903—1994) — канадский англиканский священник, епископ Саскачевана (1960—1971).
  (род. 1938) — британский крикетчик, участник Чемпионата графств и полуфиналист Кубка Gillette (1963) в составе команды Нортгемптоншира.
 Крамп, Джеймс (1873—1960) — британский политик, мэр Бирмингема (1938—1939).
  — американский искусствовед и документалист.
  (род. 1975) — австралийский мотогонщик, чемпион мира по спидвею (2004, 2006, 2009), сын Фила Крампа.
 Крамп, Джерри Кирт (1933—1977) — капрал армии США, герой Корейской войны.
  (1786—1848) — американский политик и дипломат, член Палаты представителей от штата Виргиния (1826—1827), поверенный в делах США в Чили (1845—1847).
  (1933—2011) — канадский спортивный функционер, комиссар Канадской футбольной лиги (1990—1991).
  (род. 1950) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Монреаль Алуэттс» (1977).
 Крамп, Изабелла (род. 2004) — американская юная актриса.
 Крамп, Кристиан (1760—1826) — французский математик.
 Крамп, Лиза (род. 1976) — британская легкоатлетка, бронзовая медалистка чемпионата Любительской атлетической ассоциации Англии в спортивной ходьбе на 5000 м (1999).
  (более известен как Дэвид Бэннер; род. 1974) — американский рэпер.
  (1916—1995) — новозеландский пловец, бронзовый медалист Игр Британской империи в плавании на 100 ярдов вольным стилем (1934).
  (1847—1951) — последний подтверждённый участник Гражданской войны в США на стороне Конфедеративных штатов.
  (род. 1955) — игрок в канадский футбол в составе клубов Канадской футбольной лиги «Виннипег Блу Бомберс» и «Оттава Раф Райдерс».
  (1843—1901) — американский политик, член Палаты представителей от штата Мичиган (1895—1901).
  (1809/1810—1889) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Техас (1846).
 Крамп, Уильям Блейк (более известен как Блейк Эдвардс; 1922—2010) — американский кинорежиссёр и сценарист.
  (род. 1952) — австралийский мотогонщик, чемпион Австралии по спидвею (1975, 1979, 1984, 1988), чемпион мира в составе национальной сборной (1976), отец Джейсона Крампа.
 Крамп, Хелен — американская теннисистка, финалистка Чемпионата США (1898).
 Крамп, Эдвард Халл (1874—1954) — американский политик, мэр Мемфиса (1910—1915), член Палаты представителей от штата Теннесси (1931—1935).
 Крамп-Карренбауэр, Аннегрет (род. 1962) — немецкий политик.
  (род. 1944) — британский певец в жанре старинной музыки.

См. также 
 Krump — современный танец и стиль музыки.
 «Близнецы Крамп» — американский и британский рисованный мультсериал.